Großwoltersdorf  est une commune de Brandebourg (Allemagne), située dans l'arrondissement de Haute-Havel.

Démographie

Notes et références 

Commune en Brandebourg